La Fédération française de l'assurance (FFA) est le principal organisme de représentation professionnelle des entreprises d’assurance en France.

La fédération est créée le , afin de regrouper les syndicats de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) en une seule entité.

Présentation 
La Fédération française de l’assurance (FFA) est le porte-parole des entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France auprès de leurs différents interlocuteurs.

La présidente actuelle, Florence Lustman, a pris ses fonctions le 1er octobre 2019, elle a succédé à Bernard Spitz.

Missions 
La Fédération française de l’assurance rassemble 260 sociétés d’assurance et de réassurance représentant 99 % du marché.  

Elle a pour mission de représenter les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires, en France et à l’international. Elle intervient dans le débat public sur des sujets sociétaux. 

La FFA regroupe également les forces de réflexion et d’analyse des enjeux financiers, techniques et juridiques de la profession. 

Elle centralise les données statistiques et s'assure que les informations sont diffusées auprès des partenaires et des médias. 

Elle organise également des actions de prévention et de formation.

Activité de lobbying

Auprès des institutions françaises
La FFA est inscrite comme représentante d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Elle a déclaré en 2020 pour cette activité : 9 collaborateurs et 90 actions de représentation d'intérêts.

Auprès des institutions de l'Union européenne 
La FFA est inscrite au registre de transparence des représentants d’intérêts auprès de la Commission européenne. Elle a déclaré en 2020 pour cette activité, 9 collaborateurs équivalents temps plein (ETP).

Chiffres clés 

Ce groupement représente plus de 99 % du marché de l’assurance et la réassurance en réunissant 260 sociétés.

Articles de journaux 
 Dossier de l'Argus de l'assurance : La Fédération française de l'assurance est opérationnelle, le 8 juillet 2016 
 Capital.fr création de la fédération française de l'assurance
 Les echos Les assureurs se rassemblent

Notes et références

Liens externes 

 

Assurance en France
Organisme fondé en 2016
Fédération nationale
Organisation professionnelle en France